XXIV Первенство России среди клубов третьего дивизиона проходило в 2015 году по системе «весна-осень».

Победители зональных турниров

Дальний Восток 
Первенство проводилось с 10 мая по 27 сентября

Сибирь

Высшая лига 
Первенство проводилось с 7 мая по 4 октября 2015 года

Первая лига 
Первенство проводилось с 22 мая по 13 сентября 2015 года

Урал и Западная Сибирь 
Первенство проводилось с 25 апреля по 5 сентября 2015 года

Приволжье 
Первенство проводилось с 30 апреля по 25 октября 2015 года.

Выступавшая в сезоне-2014 команда «Шахтёр-Волга-Олимпиец» (Пешелань) разделилась на две: «Шахтёр» (Пешелань) перешёл в чемпионат Нижегородской области, а команда «Олимпиец-ДЮСШ» по ходу сезона объединилась с командой «Нижний Новгород» и стала выступать под брендом ФК «Нижний Новгород».

Рекорды в первенстве 
 Лучшие бомбардиры:
 1. Георгий Заикин (Волга-СДЮСШОР-М) — 10 .
 2-4. Никита Борисов (Олимпиец-ДЮСШ) — 8
 2-4. Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ) — 8
 2-4. Никита Комаров (Искра) — 8
 5-6. Сергей Дзодзиев (Сергиевск) — 7
 5-6. Виктор Баев (Крылья Советов-М-ЦПФ) — 7
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 15.06.15 «Искра» — «Сокол-М» — 8:0
 16.08.15 «Сокол-М» — «Димитровград» — 8:0
 Самая крупная победа гостей (+4):
 17.05.15 «Газовик-2» — «Сергиевск» — 0:4
 17.07.15 «Сызрань-2003-Д» — «Сокол-М» — 1:5
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 15.06.15 «Искра» — «Сокол-М» — 8:0
 16.08.15 «Сокол-М» — «Димитровград» — 8:0

Золотое кольцо 
Первенство проводится с 27 мая по 16 сентября 2015 года

Северо-Запад 
Первенство проводится с 27 мая по 3 октября

Черноземье 
Первенство проводилось с 11 апреля по 24 октября 2015 года

 * «Энергомаш» (Белгород) снялся с чемпионата в связи с участием в Первенстве ПФЛ. Так как «Энергомаш» провел менее половины матчей, набранные им очки были аннулированы.

ЮФО/СКФО 
Первенство проводилось с 27 мая по 2 ноября 2015 года

Московская область

Группа «А» 
Первенство проводилось с 18 апреля по 25 октября 2015 года

Группа «Б» 
Первенство проводилось с 18 апреля по 31 октября 2015 года

Москва 

Первенство проходило с 22 апреля по 30 октября 2015 года

Финальный турнир 
Место проведения — Сочи (2 — 12 ноября).
 Итоговые таблицы

Предварительный этап

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа В 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа С 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальный этап 
(учитывались матчи предварительного этапа)

Турнир за 1 — 6 места 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Турнир за 7 — 9 места 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Примечания 

2015
Футбол в России в 2015 году